Борис Львович Коваленко (25 ноября 1903, с. Хотуничи Щорского района Черниговской области —  13 июля 1937, Киев) — украинский советский поэт, литературный критик и литературовед времени Расстрелянного возрождения. Жертва сталинского террора.

Биография 
Борис Львович Коваленко родился 25 ноября 1903 г. в с. Хотуничи Щорского района Черниговской области в семье железнодорожника.

Окончил литературный факультет Киевского ИНО (1925). Работал преподавателем, завкафедрой.

Член КПСС с 1929 года.

Репрессии 
Арестован 23 декабря 1936 года в Киеве. На первых допросах под моральным и физическим «воздействием» следствия «признал» себя виновным в принадлежности к контрреволюционной националистической организации. Но позже, на очных ставках, заявил, что своих предыдущих признаний не подтверждает, поскольку они «неверные и вынужденные».

В обвинительном заключении за подписью уполномоченного НКВД УССР Хаета Коваленко Б. Л. инкриминировалась активное участие в контрреволюционной националистической организации, которая была связана с контрреволюционной троцкистско-зіновьевской террористической организацией.
На закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР 13 июля 1937 года, как указано в протоколе, Б. Коваленко «виновным себя не признал, от своих признательных показаний на предварительном следствии отказался, поскольку дал их под воздействием следствия».
По приговору этой коллегии 13 июля 1937 года приговорен к расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал, в связи с постановлением ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года.
Расстрелян Коваленко в Киеве в тот же день.

Дело Бориса Коваленко была взаимосвязана с делами Дмитрия Чепурного, Игната Проня, Владимира Ярошенко, Михаила Мороза.

Реабилитация 
Военной коллегией Верховного Суда СССР 12 мая 1956 года приговор в отношении Коваленко Б. Л. в связи с выявленными новыми обстоятельствами отменено, а дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
По делу, связанному с реабилитацией Б. Коваленко, есть протоколы допросов Военной прокуратурой писателей А. Копыленко, С. Воскрекасенко, Н. Шеремета, которые дали положительную оценку Борису Коваленко как писателю и гражданину. Положительный отзыв о Борисе Коваленко в адрес Военной прокуратуры КВО написал А. Корнийчук.

Коваленко Б. Л. был реабилитирован посмертно.

Творческая деятельность 
Печататься начал с 1923 г. Принадлежал к литературным организаций «Плуг», «Молодняк», ВУСПП. Сотрудничал в периодической печати, был редактором «Литературной газеты». Во времена украинизации считался ведущим критиком, был одним из руководителей «Молодняка» и ВУСПП.

В начале 30-х годов работал в Москве в Ассоциации пролетарских писателей, преподавал литературу в Институте красной профессуры.

В декабре 1934 года отозван ЦК КП(б)У на Украину и назначен заведующим кафедры украинской литературы Киевского университета. С января 1935 года сотрудничал также в «Всеукраинской ассоциации марксистско-ленинских институтов» (ВУАМЛІН).

Произведения 
 «В борьбе за пролетарскую литературу» (1928)
 «Первый призыв» (1928)
 «Украинская пролетарская литература» (1829),
 «Петро Панч» (1931),
 «Пролетарские писатели» (1931),
 «Ефим Заря» (1931),
 «За магнетострои литературы» (1932),
 «Украинская литература» (1935),
 «Литературно-критические статьи» (1962).

Источники 
 
 Письменники Радянської України. 1917—1987: Біобібліографічний довідник/Упорядники В. К. Коваль, В. П. Павловська.— К.: Рад. письменник, 1988.—719 с.
 З порога смерті: Письменники України — жертви сталінських репресій/Авт. кол.:Бойко Л. С. та ін. — К.: Рад. письменник, 1991.— Вип. І/Упоряд. О. Г. Мусієнко.— 494 с.

Примечания

Источники 
  
  
Родившиеся в 1903 году
Родившиеся 25 ноября
Умершие 13 июля
Умершие в 1937 году
Расстрелянное возрождение
Украинские поэты
Главные редакторы газеты «Литературная Украина»